Název Poslední dny Pompejí nese několik uměleckých děl:
 Poslední dny Pompejí (román) – historický román spisovatele Edwarda George Bulwer-Lyttona
 Poslední dny Pompejí (film) – historický film z roku 1959, režiséra Mario Bonnarda, který je zfilmováním Bulwer-Lyttonova románu
 Poslední dny Pompejí (opera) – opera z roku 1991 alternativní rockové skupiny Nova Mob